Tatiana Andreëvna Volosozhar (en  ; en ), née le  à Dnipropetrovsk (RSS d'Ukraine), est une patineuse artistique ukrainienne. Elle a patiné pour l'Ukraine avec Petr Kharchenko (2000 à 2004) et Stanislav Morozov (2004 à 2010). Depuis 2010, elle patine pour la Russie avec Maksim Trankov.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
 Petr Kharchenko  (4 saisons : 2000-2004)
 Stanislav Morozov  (6 saisons : 2004-2010)
 Maksim Trankov  (6 saisons : 2010-2016)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique ukrainienne
Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne olympique de patinage artistique
Championne olympique russe
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Dnipropetrovsk
Naissance en mai 1986
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014